Die Abkürzung SRV bezeichnet:

 das Signal-Rausch-Verhältnis,
 die Sozialistische Republik Vietnam,
 SRV Resource Record im Internet Domain Name System (DNS),
 Simianes Retro-Virus, ein anderer Name für das Simiane Immundefizienz-Virus (SIV),
 den amerikanischen Blues-Musiker Stevie Ray Vaughan,
 Stevie Ray Vaughans Gitarre, ein Signature-Modell der Fender Stratocaster
 ein instrumentales Lied des Gitarristen Eric Johnson auf seinem 1996er Album Venus Isle.
 Schwing-Reib-Verschleiß, dieser wird in der Tribologie erforscht und mit einem Tribometer gemessen.
 den Schweizerischen Ruderverband

Die Abkürzung SrV bezeichnet:
 die Mobilitätsstudie System repräsentativer Verkehrsbefragungen

außerdem:
 das Verzeichnis /srv (kurz für Server) im Filesystem Hierarchy Standard

Abkürzung